Riedmatten ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine de Riedmatten (1811–1897), Schweizer Politiker
 Bernard de Riedmatten (* 1938), Schweizer Diplomat und Manager 
 Henri de Riedmatten OP (1919–1979), Schweizer römisch-katholischer Geistlicher und Ordensmann
 Hildebrand von Riedmatten (um 1530–1604), Schweizer Geistlicher, Bischof von Sitten 
 Janvier de Riedmatten (1763–1846), Schweizer Diplomat und Politiker 
 Joseph-Emmanuel de Riedmatten (1774–1846), Schweizer Politiker

Riedmatten steht für folgende geographischen Objekte:
 Riedmatten, Weiler in St. Niklaus VS, Kanton Wallis, Schweiz
 Riedmatten (Rothenfluh), Teil von Rothenfluh, Kanton Basel-Landschaft, Schweiz
 Col de Riedmatten, Pass im Kanton Wallis, Schweiz
 Riedmatten, Neubaugebiet in Fischingen (Baden),  Baden-Württemberg, Deutschland

Siehe auch:
 Familie de Chouson